Gorila vestică (Gorilla gorilla) este o specie de primate hominide mari – cea mai numeroasă specie din genul Gorilla.

Referințe

Primate
Mamifere descrise în 1847